Rassat est un nom propre qui peut référer à :

 André Rassat (1932-2005), chimiste organicien français ;
 Benjamin Rassat réalisateur français ;
 Michèle-Laure Rassat (1940-), professeure française de droit privé ;
 Paco Rassat (1998-), skieur alpin français ;